Юльбах:

 Юльбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Юльбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.